Jefferson Street (New York) - straat in New York
 Jefferson Street (Canarsie Line) - metrostation aan bovenstaande straat
 Jefferson Street (Nashville), het centrum van de Rhythm-and-blues-muziek in de jaren '60.